Franciaország
Laneuveville-devant-Bayon, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Laneuveville-aux-Bois, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Laneuveville-derrière-Foug, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Laneuveville-lès-Lorquin, település Franciaországban, Moselle megyében
Laneuveville-devant-Nancy, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Laneuveville-en-Saulnois, település Franciaországban, Moselle megyében